Хітридіоміцети (Chytridiomycetes) — клас грибів відділу Хітридіомікотові гриби (Chytridiomycota).

Опис 
У грибів класу хітрідіоміцетів вегетативне тіло являє собою або плазмодій, або дуже слабо розвинений міцелій (різоміцелій). Їм властиве безстатеве розмноження зооспорами з одним заднім джгутиком. Статевий процес різноманітний (ізогамія, гетерогамія, оогамія, хологамія). У вегетативному стані більшість хитрідіоміцет гаплоїдні, диплоїдна тільки зигота. У деяких хитрідіоміцет відома зміна поколінь. В клітинних стінках містяться хітин (до 60 %) і глюкани. Більшість хитрідіоміцет мешкає у воді і в ґрунті, серед них відомі як паразити водоростей, водних вищих рослин і безхребетних, так і сапротрофи на рослинних і тваринних залишках.

Таксономія

Порядки 
 Chytridiales
 Lobulomycetales
 Rhizophydiales
 Rhizophlyctidales
 Spizellomycetales
 Cladochytriales
 Polychytriales
 Gromochytriales
 Mesochytriales

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує родинні зв'язки у межах класу, за Powell and Letcher 2015

Примітки

Посилання 
 

Хітридіомікотові

Класи грибів